Imre István (1918–1983) festő, grafikus
Imre István (1928–2007) bábfilmrendező
ifj. Imre István (1950) grafikus
Imre István (1954) színész